Rosa de Viterbo — santa católica 
 Santa Rosa de Viterbo (Colômbia) — município no departamento de Boyacá
 Santa Rosa de Viterbo (São Paulo) — município no estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos